Нико́ло-Поло́ма — топоним в Костромской области:

 Николо-Полома — село в Парфеньевском районе Костромской области.
 Николо-Полома — посёлок в Парфеньевском районе Костромской области.
 Николо-Полома — станция Северной железной дороги.